gospodarstwo agroturystyczne
 gospodarstwo domowe
 gospodarstwo pomocnicze
 gospodarstwo rolne